Název Rozstání má více sídel:
 Rozstání (okres Prostějov) – obec v okrese Prostějov
 Rozstání (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 Rozstání (Světlá pod Ještědem) – část obce Světlá pod Ještědem v okrese Liberec

Externí odkazy